Cawdor est un toponyme anglo-saxon qui peut désigner :
 le village de Cawdor en Écosse, abritant le Château de Cawdor
 le village de Cawdor en Australie (État de Nouvelle-Galles du Sud)